Caban bezeichnet:
 Caban (Jacke), traditionelle Wolljacke
 Caban (Automobilhersteller), französischer Automobilhersteller
 Caban (Einheit), Volumen- und Gewichtsmaß
 Caban (Insel), philippinische Insel

Cabán ist der Familienname von
 Claudio Cabán (* 1963), puerto-ricanischer Marathonläufer